Степанченко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Степанченко Борис Миколайович (1984—2019) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Степанченко Василь Олексійович (1914—1995) — український авіабудівник, Герой Соціалістичної Праці.
 Степанченко Віктор Григорович (1921—1999) — Герой Радянського Союзу.
 Степанченко Дмитро Андрійович (1970—2014) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Степанченко Олександр Миколайович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Степанченко Олексій Володимирович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Степанченко Сергій Юрійович (1959) — радянський і російський актор.

Українські прізвища
Прізвища на -енко